Ел Аире има више значења:

 Ел Аире, Пуерто ел Аире (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аире (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аире (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аире (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аире (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Аире (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Аире (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику